El término Ine y el acrónimo INE puede corresponder a:

 La ciudad de Ine en Japón;
 El rey Ine de Wessex (688-726);
 El código ISO 639-2 e ISO 639-5 ine, que designa a las lenguas indoeuropeas.

Acrónimo de entidades estatales 

 El Instituto Nacional de Estadística (Bolivia) (INE) de Bolivia.
 El Instituto Nacional de Estadística (España) (INE) de España.
 El Instituto Nacional de Estadística (Guatemala) (INE) de Guatemala.
 El Instituto Nacional de Estadística (Honduras) (INE) de Honduras.
 El Instituto Nacional de Estadística (Paraguay) (INE) de Paraguay.
 El Instituto Nacional de Estatística (Portugal) (INE) de Portugal.
 El Instituto Nacional de Estadística (Uruguay) (INE) de Uruguay.
 El Instituto Nacional de Estadística (Venezuela) (INE) de Venezuela.
 El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile.
 El Instituto Nacional Electoral (INE) de México.